А. и В. Сапожниковы — бывший торгово-промышленный дом в Москве (1837—1919).

Выпускали парчи из бархата, знамёна и штандарты воинских частей, глазеты со стразами, ткани из шёлка для мебели и фасонные и шёлковые ткани.

Спонсировали Строгановское училище.

Расположение 

Располагался на Красной площади в Москве на верхних торговых рядах.

Парчово-шёлкоткацкое предприятие находилось в начале улицы Новая Басманная.

Ткацкая фабрика располагалась в селе Куракино, Мытищинской волости, Московского уезда (ныне часть посёлка Текстильщик подмосковного Королёва).

История 
В 1837 году Григорий Григорьевич Сапожников основал парчово-шёлкоткацкую мануфактуру. После его смерти перешла к его сыновьям.

С 1852 года принимают спецзаказы от духовенства и дворян для производства тканей на религиозные и светские церемонии. Также выпускали ткани для оформления дворцовых апартаментов.

В 1870 году Григорий Сапожников умер и всё его дело досталось его жене Вере Владимировне Алексеевой. Она отдала предприятие сыновьям: Александру и Владимиру. В том же году братья назвали предприятие «А. и В. Сапожниковы».

В 1875 году построена механическая шёлкокрутильная и ткацкая фабрика. В 1912 году перешло под владение торгового дома.

В 1877 году Александр умер — контроль полностью перешёл его брату Владимиру.

В 1911 году Владимир переименовал в «Торгово-промышленное товарищество А. и В. Сапожниковых».

25 февраля 1912 года был утверждён устав товарищества.

В 1913 году парчово-шёлкоткацкое предприятие имело 300 ручных ткацких станков.

Годовой оборот составлял свыше 2 млн рублей в год.

В 1919 году национализировано, производство остановлено, так как не было ткани. Передан Шелкотресту.

В 1922 году фабрика возобновила работу.

В 1923 году предприятие переименовано в «Передовая текстильщица».

В 1927 году Куракино переименовано в посёлок Текстильщик.

В 1941 году произошла конверсия.

В 1972 году вошло в Московское объединение технических тканей.

В 2002 году переименовано в ЗАО «Королёвская шёлковая фабрика „Передовая текстильщица“».

Награды 
В 1870 году, 1872 году и 1896 году получали права для помещения герба государства на вывесках и рекламе.

Принимали участи на всемирных и международных выставках, где получили 6 высших наград, 6 дипломов первой степени, 5 золотых медалей, 5 почётных медалей.

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Компании Российской империи